Lycées portant le nom du physicien français Jean Perrin (1870-1942) :
 le lycée Jean-Perrin de Lyon, où Jean Perrin fut élève ; 
 le lycée Jean-Perrin de Marseille ;
 le lycée Jean-Perrin de Rezé près de Nantes;
le lycée Jean-Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône.